Castelfranco může být:
 Castelfranco in Miscano – italské město v provincii Benevento
 Castelfranco di Sopra – italské město v provincii Arezzo
 Castelfranco di Sotto – italské město v provincii Pisa
 Castelfranco Veneto – italské město v centru provincie Treviso

Externí odkazy